Wambach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsnamen:
 Wambach (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wambach (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Wambach (Schlangenbad), Ortsteil der Gemeinde Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Wambach (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Wambach (Linz), Ortsteil der Stadt Linz, Oberösterreich

Fließgewässer (sortiert nach Vorfluter):
 Wambach (Dickelsbach), rechter Zufluss des Dickelsbachs bei Wedau, kreisfreies Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Wambach (Elbbach) oder Dillbach, rechter Zufluss des Elbbachs (zur Lahn) bei Elz, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Wambach, Oberlauf des Frischebachs, linker Zufluss der Ems nahe Hauenhorst, Stadt Rheine, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Wambach (Freindorfer Mühlbach), rechter Zufluss des Freindorfer Mühlbachs bei Ebelsberg, Statutarstadt Linz, Oberösterreich
 Wambach (Hillscheider Bach), linker Zufluss des Hillscheider Bachs (zum Mittelrhein) in Vallendar, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wambach (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs bei Niederähren, Ortsgemeinde Seifen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wambach (Köhlgartenwiese), rechter Zufluss der Köhlgartenwiese (zum Wiese-Zufluss Kleine Wiese) nahe Wies, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wambach (Mitterweißenbach), linker Zufluss des Mitterweißenbachs vor Mitterweißenbach, Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wambach (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs in Hefersweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Wambach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm in Olzheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Hof:
 Wambach (Rauschenberg), Hofanlage bei Ernsthausen (Rauschenberg), Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen

Wambach ist der Familienname folgender Personen:
 Abby Wambach (* 1980), US-amerikanische Fußballspielerin
 Achim Wambach (* 1968), deutscher Professor für Volkswirtschaftslehre
 Bernhard Wambach (* 1948), deutscher Pianist
 Blasius Wambach († 1493), von 1491 bis 1493 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Émile Wambach (1854–1924), belgischer Komponist und Musikpädagoge
 Eric Wambach (* 1985), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Jochen Wambach (* 1950), deutscher theoretischer Kernphysiker
 Matthias Wambach (* 1963), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wambacher
 Wambacher Bach, linker Zufluss der Abens bei Weihmühle, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Wannbach